Alexandra Bronkers (née en 1969), animatrice belge de télévision ;
  (né en 1944), footballeur néerlandais.

Voir aussi